Р-8 — автотрасса Валдай — Устюжна.
 Р-8 — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности.

См. также  
 P-8